

Personaggi
Royal Ingersoll, contrammiraglio americano

Località
Ingersoll – città dell'Ontario (Canada)
Ingersoll – township della Contea di Midland, Michigan (Stati Uniti d'America)